A 2006-os WTCC francia nagydíj volt a 2006-os túraautó-világbajnokság második fordulója. 2006. április 30-án rendezték meg a Circuit de Nevers Magny-Cours-on, Magny-Coursban, Franciaországban.

Időmérő 

 IT - privát versenyző

Első futam 

 IT - privát versenyző

Második futam 

 IT - privát versenyző

Külső hivatkozások 
 Hivatalos nevezési lista
 Hivatalos eredmények

WTCC
Francia